

Patronyme 

 Corinne Corson (1957-), actrice française ;
 Lénaïg Corson (1989-), joueuse internationale française de rugby à sept et de rugby à XV ;
 Shayne Corson (1966-), joueur de hockey sur glace canadien.

Autres 
Corson peut aussi désigner :
 Corson, nom de scène d'Alain Cordier (1979-), chanteur français ;
 Corson ou Chorson (778-?), comte de Toulouse et duc d’Aquitaine, carolingien ;
 comté de Corson, dans le Dakota du Sud.

Homonymie de patronyme